БМК-70 - буксирно-моторный катер.

Катер БМК-70 был принят на вооружение в 1935 году.

Техническое описание 

Катер по суше перевозился  автомобилем ЗИС-5 с полуприцепом или на тракторном прицепе.

Технические характеристики 

 длина - 7,15 м
 ширина - 2 м
 высота борта – 1,25 м
 вес без груза – 2,550 т
 осадка -  0,58 м
 двигатель - ЗИС-5 (ГАЗ-11)
 максимальная скорость хода на воде – 18 км/ч
 тяговое усилие на швартовах – до 700 кгс
 скорость буксировки паромов – 7-8 км/ч
 мощность двигателя - 73 л.с.
 экипаж – 2 чел

Боевое применение 
Буксирно-моторный катер БМК-90 входил в состав понтонных парков: Н2П, Н2П-41, Н2П-45.

Ссылки 

Средства моторизации переправ